Фонтени́й (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Сен-Лис. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31188.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 22 км к западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 4505 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 2968 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 2319 были экономически активными, 649 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 74,9 %). Из 2319 активных жителей работали 2154 человека (1133 мужчины и 1021 женщина), безработных было 165 (91 мужчина и 74 женщины). Среди 649 неактивных 274 человека были учениками или студентами, 219 — пенсионерами, 156 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (XVI век). Исторический памятник с 1979 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна